Die Abkürzung OIP steht für:

 den Output Intercept Point aus der elektronischen Messtechnik
 die Organisation-Idées-Promotion, eine französische Organisation zur Planung und Gestaltung verschiedener Messen, siehe FIAC
 Open Interfaces Platform, eine Schnittstelle zur Integration von IT-Anwendungen mit Telefonie-Systemen wie PBX oder VOIP-Systemen

OIP